Certificat (document públic), tipus de text administratiu emprat per constatar un fet determinat
 Certificat digital
 Certificat digital
 Certificat o Correu certificat
 Certificat d'assegurança
 Certificat d'autenticitat